Stati Uniti d'America
 Maysville – città  della Contea di Jones, Carolina del Nord
 Maysville – census-designated place della Contea di Chaffee, Colorado
 Maysville – città  della Contea di Banks e della Contea di Jefferson, Georgia
 Maysville – città  della Contea di Scott, Iowa
 Maysville – capoluogo della Contea di Mason, Kentucky
 Maysville – capoluogo della Contea di DeKalb, Missouri
 Maysville – città  della Contea di Garvin, Oklahoma